Анаксибия () — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:
 наяда;
 одна из данаид, жена египтиада Архелая;
 дочь Бианта и Перо, жена царя Иолка Пелия, мать Алкестиды;
 Анаксибия — дочь Атрея, жена Строфия, мать Пилада;
 Жена Нестора.

Примечания